Die polnische Poolbillard-Meisterschaft 2014 war die 23. Austragung der nationalen Meisterschaft in der Billardvariante Poolbillard. Sie fand vom 14. bis 19. Dezember 2014 in Kielce statt. Nach 1995, 2001, 2004 und 2013 war die Hauptstadt der Woiwodschaft Heiligkreuz zum fünften Mal Austragungsort der polnischen Meisterschaft. Ausgespielt wurden die Disziplinen 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball.

Erfolgreichste Spielerin war Oliwia Czupryńska, die in allen drei Disziplinen polnische Meisterin wurde. Bei den Herren war Mieszko Fortuński mit zwei Titeln und einem dritten Platz der erfolgreichste Spieler.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Für die Wettbewerbe der Herren waren jeweils 40 Spieler qualifiziert. Diese traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Achtelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

8-Ball 
Der 8-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 15. bis 16. Dezember statt.

9-Ball 
Der 9-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 16. bis 17. Dezember statt.

10-Ball 
Der 10-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 18. bis 19. Dezember statt.

Wettbewerbe der Damen 
Für die Wettbewerbe der Damen waren jeweils zwölf Spielerinnen qualifiziert. Diese traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Halbfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

8-Ball 
Der 8-Ball-Wettbewerb der Damen fand am 16. Dezember statt.

9-Ball 
Der 9-Ball-Wettbewerb der Damen fand am 17. Dezember statt.

10-Ball 
Der 10-Ball-Wettbewerb der Damen fand vom 18. bis 19. Dezember statt.

Weblinks 
 Offizielle Website

Quellen 

2014
Poolbillardveranstaltung 2014
Billardturnier in Kielce